JII est un sigle qui peut désigner :
 Journée internationale des infirmières, un évènement annuel et mondial qui a lieu le 12 mai ;
 Jamaica International Invitational, un meeting international annuel d'athlétisme qui se déroule en Jamaïque.